Делтата на Вардар-Колудей-Бистрица () е обща делта на реките Вардар (Аксиос), Колудей (Караазмак, Лудиас) и Бистрица (Алиакмонас) при вливането им в Солунския залив на Бяло море.

Районът на делтата е обявен за национален парк (Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα). Той е сред най-важните рамсарски места в Гърция. Заема площ от 38 800 хектара.

Поради географското си положение регионът е важно местообитание за много видове от дивата природа. Дава подслон на повече от 270 вида птици, включително много редки и застрашени от изчезване. Тъй като е сред основните миграционни пътища на Европа, вероятно по време на миграцията си хиляди блатни птици спират по за няколко дни във влажната зона за почивка.

Заради голямото ѝ екологично значение делтата е включена в екологичната система от защитени зони „Натура 2000“ и е защитена от международната Рамсарска конвенция.

Бележки 

Вардар
Реки в Гърция
Водосборен басейн на Бяло море
Рамсарски места в Гърция
Национални паркове в Гърция
Дем Делта
Дем Пидна-Колиндрос
Дем Александрия
Бистрица (Гърция)
Натура 2000 в Гърция
Водосборен басейн на Вардар